Кубок Азии 1964 — футбольный турнир среди азиатских сборных. Это был третий Кубок Азии. Финальный этап проходил в Израиле с 26 мая по 9 июня 1964 года. Кубок завоевала сборная-хозяйка турнира.

Отборочный раунд 
  Индия получила путевку на Кубок Азии без борьбы, так как соперники (Иран, Пакистан и др.) отказались играть с ней по политическим причинам.
  Южная Корея квалифицировалась на Кубок, как действующий чемпион.
  Израиль выступал в качестве команды-организатора.

Группа 1

Финальный турнир 

Примечание
 Все матчи длились 80 минут.

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 1964 на RSSSF

Кубки Азии
Кубки Азии
Кубки Азии
1964
Кубки Азии
Кубки Азии
Кубки Азии
Международные соревнования по футболу в Израиле